Bataille de Ramla peut faire référence à :

 Bataille de Ramla (1101)
 Bataille de Ramla (1102)
 Bataille de Ramla (1105)